Adelardo Rodríguez Sánchez – ex calciatore spagnolo
 David Rodríguez Sánchez – calciatore spagnolo